Matina, comune del Brasile nello stato di Bahia
Cantone di Matina, cantone della Costa Rica nella provincia di Limón
Matina, distretto della Costa Rica capoluogo del cantone omonimo
Abbazia di Santa Maria della Matina, abbazia medievale sita nel comune di San Marco Argentano (Cs)
Matina, etichetta discografica giapponese di genere visual kei